„Секс запис“ () е американска секс комедия от 2014 г. на режисьора Джейк Касдан, по сценарий на Кейт Анджело, Джейсън Сийгъл, Никълъс Столър. Във филма участват Камерън Диас, Джейсън Сийгъл, Роб Кордри, Ели Кемпър и Роб Лоу. Филмът е продуциран от „Кълъмбия Пикчърс“ и е пуснат на 18 юли 2014 г.

Източници

Външни препратки 
 
 

Филми от 2014 година
Американски комедии
Американски романтични комедии
Филми на „Кълъмбия Пикчърс“